Le mot coralline peut faire référence à :
 Corallinaceae, une famille d'algues, dont les Corallineae ;
 un patrouilleur de surveillance des sites (PSS) de la marine nationale française ;

Voir aussi